

Album 
Live! peut désigner :
 Live!, un album de Fela Kuti et Ginger Baker, sorti en 1971 ;
 Carlos Santana and Buddy Miles! Live!, un album de Carlos Santana et Buddy Miles, sorti en 1972 ;
 Live! (ou Live at the Lyceum), le premier album live de Bob Marley & The Wailers ,sorti en 1975 ;
 Live! (ou Live at The Rainbow), la vidéo du concert du Rainbow Theatre de Bob Marley & The Wailers, enregistré à l'été 1977
 Live!, un album live du groupe de Status Quo, sorti en 1976 ;
 The Jacksons Live!, un album live enregistré par le groupe des frères The Jacksons durant le Triumph Tour en 1981 ;
 Live!, un album de Carla Bley, sorti en 1982 ;
 Live!, un album live du groupe The Police, sorti en 1995 ;
 Live!, un album live du groupe Africando, sorti en 2001 ;
 Live!, un album live du groupe Kasabian, sorti en 2012.

Cinéma 
Live! peut aussi désigner :
Live ! est un film américain écrit et réalisé par Bill Guttentag, sorti en 2007.

Voir aussi